Schwarzwaldmädel (operette)
Schwarzwaldmädel (1950), de verfilmde operette